Kabunan (Balen)
 Kabunan (Dukuhwaru)
 Kabunan (Taman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing